Куликовский сельский совет ()

Россия 
 Куликовский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Куликовский сельсовет — в Моршанском районе Тамбовской области.
 Куликовский сельский — в Дмитровском районе Московской области (до 1994).

Украина

Львовская область 
 Куликовский сельский совет — Радеховский район.

Полтавская область 
 Куликовский сельский совет — Полтавский район.

Черновецкая область 
 Куликовский сельский совет — Герцаевский район.

Черниговская область 
 Куликовский сельский совет — Городнянский район.